Марджори Толчиф (19 октября 1926 года — 30 ноября 2021) — известная американская балерина осейджского происхождения. Она младшая сестра покойной примы-балерины Марии Толчиф. Марджори была первой коренной американкой, которую назвали «première danseuse étoile» в балете Парижской оперы.

Ранние годы 
Марджори Луиза Толчиф родилась 19 октября 1926 года в Денвере, штат Колорадо, где ее родители, отец Александр Толчиф и мать Рут (в девичестве Портер) проводили отпуск со своими старшими детьми Джеральдом и Марией. До 1933 года Марджори росла в Фэрфаксе, штат Оклахома. Затем ее семья переехала в Лос-Анджелес, где она и ее сестра смогли обучаться обучаться балетным танцам. Она тренировалась с Брониславой Нижинской и Давидом Лишиным.

Карьера 
После окончания обучения в Лос-Анджелесе Марджори начала выступать сразу в нескольких танцевальных труппах. В книге «американские индейские балерины» Лили Кокерилл Ливингстон писала, что Марджори Толлчиф дебютировала на профессиональном поприще с Лючией Чейз и балетным театром Ричарда Плезанта в качестве солистки в 1944 году. Согласно данным энциклопедии истории и культуры Оклахомы, Марджори танцевала «Американский балет Русе де Монте-Карло (1946-47), Большой балет маркиза Куэвского (1948-55), Чикагский оперный балет Рут Пейдж (в качестве приглашенной артистки, 1958 — 1962) и балет Харкнесса (в качестве примы-балерины, 1964-66). Свои наиболее известные роли Марджори исполнила в „Ночной тени“ (1950), Аннабель Ли (1951), „Идилль“ (1954), „Ромео и Джульетта“ (1955) и „Жизель“ (1957)».

Она стала первой коренной американкой, которая стала «première danseuse étoile» в балете Парижской оперы и выступила в Большом балете маркиза Куэвского. Во время своей карьеры балерины она также выступала перед высокопоставленными лицами: президентами США Джоном Ф. Кеннеди и Линдоном Б. Джонсон, а также президентом Франции Шарлем де Голлем. Марджори преподавала в Далласской гражданской балетной академии, известной как Далласский балет. После ухода со сцены она работала танцевальным директором Далласского балета, Чикагской балетной школы и Консерватории Харида вплоть до 1993 года.

Награды 
В 1991 году ее имя было внесено в зал славы Оклахомы. В октябре 1997 Марджори и ее старшая сестра Мария, наряду с Мосселин Ларкин, Розеллой Хайтауэр и Ивонн Шуто, получили губернаторскую премию в области искусства в номинации «сокровищами Оклахомы».

Личная жизнь 
У Марджори было двое детей, рожденных в браке с покойным режиссером и хореографом Жоржем Скибиным. В последние годы жила в Бока-Ратон, штат Флорида.

Примечание 

Персоналии:Индейцы
Артисты балета США